Eredivisie (mannenhandbal) 2019/20
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2019/20